«Дон Сезар де Базан» может означать:

 «Дон Сезар де Базан» — комическая опера в четырёх действиях Жюля Массне по мотивам драмы Виктора Гюго «Рюи Блаз».

 Советские спектакль и художественный фильм, поставленные по мотивам одноимённой пьесы Филиппа Дюмануара и Адольфа д’Эннери:
 «Дон Сезар де Базан» — спектакль, поставленный Ленинградским драматическим театром в 1948 году, и его телеверсия 1957 года.
 «Дон Сезар де Базан» — телевизионный художественный фильм 1989 года.